Nils Åkesson kan syfta på

 Nils Åkesson i Sandby (1836–1924) – hemmansägare och riksdagsman
 Nils Åkesson i Rebbelberga (1864–1953) – lantbrukare och riksdagsman
 Nils Åkesson (skulptör) (1878–1960)